Paweł Wąsowski (ur. 1974) – polski architekt, malarz, wykładowca akademicki, kolekcjoner sztuki związany z Mińskiem Mazowieckim.

Życiorys 
W 1999 obronił pracę dyplomową pt. Studium potrzeb sanacji architektoniczno-urbanistycznej w rejonie placu Zbawiciela w Warszawie, a w 2008 pracę doktorską pt. Architektura wielorodzinnych domów spółdzielni budowlano-mieszkaniowych w Warszawie w okresie międzywojennym (1918–1939) na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, gdzie został nauczycielem akademickim. Za pracę doktorską otrzymał wyróżnienie Rady Wydziału Politechniki Warszawskiej oraz w 2009 nagrodę Ministra Infrastruktury.

Zajmuje się historią architektury, malarstwem, rzeźbą, fotografią i projektowaniem architektonicznym. Interesuje go przede wszystkim korespondencja architektury i sztuk wizualnych. W swoich pracach malarskich bada iluzje, złudzenia optyczne, percepcję koloru oraz jego oddziaływanie na przestrzeń. Reprezentowany przez warszawską Galerię Bohema.

Najważniejsze projekty 

 2005 – projekt i realizacja kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Mińsku Mazowieckim

Najważniejsze wystawy 

 1999 – wyróżnienie w konkursie fotograficznym „Warszawa na dzień przed” – prezentacja zdjęć w Galerii Zachęta
 2016 – wystawa „Sztuka prywatna” w Muzeum Ziemi Mińskiej – prezentacja kolekcji sztuki
 2017 – „Punkt Odbioru Wrażeń" w Galerii Bohema Nowa Sztuka w Warszawie
 2018 – udział w sympozjum malarskim w Mark Rothko Art Centre w Daugavpils, Łotwa
 2019 – „My homage to the square”, wystawa indywidualna, Evvivanoe Gallery, Turyn, Włochy
 2019 – „Travelling Exhibition – Painting Our Future Together”, Riga Central Library, Ryga, Łotwa
 2019 – „Travelling Exhibition – Painting Our Future Together”, Narodowe Centrum Sztuki Współczesnej, Mińsk, Białoruś
 2019 – „Travelling Exhibition – Painting Our Future Together”, MMGallery, Bruksela, Belgia
 2019 – „My another homage to the square”, wystawa indywidualna, POSK Gallery, Londyn

Publikacje 
 Architektura wielorodzinnych domów spółdzielni budowlano-mieszkaniowych (1918–1939) [w:] Kwartalnik Architektury i Urbanistyki nr 1/2008, s. 28–44
 Przejawy ekspresjonizmu w architekturze domów wielorodzinnych spółdzielni budowlano-mieszkaniowych w Warszawie w okresie międzywojennym (1918–1939) [w:] Kwartalnik Architektury i Urbanistyki nr 1–2/2010, s. 126–137
 Słynne wille Polski, Praga 2013 – artykuły o warszawskich willach okresu międzywojennego.

Przypisy 

Ludzie związani z Mińskiem Mazowieckim
Polscy malarze
Urodzeni w 1974
Wykładowcy Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej